

Geografia
 Argel – termine spagnolo e portoghese per Algeri, capitale dell'Algeria
 Argel – villaggio del comune di Moldovița, Romania
 Argel, fiume del distretto di Suceava, Romania
 Argel, comune della provincia di Kotayk', Armenia

Altro
 Solenostemma argel – pianta del genere Solenostemma e della famiglia delle piante di oleandro
 Argel Fucks, propr. Argélico Fucks (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano